Серге́й Му́хин: Мухин, Сергей Васильевич (1927—1992) — советский и российский учёный-физик, лауреат Государственной премии СССР.
 Мухин, Сергей Иванович (род. 1959) — математик, доктор физико-математических наук, профессор факультета ВМК МГУ.
 Мухин, Сергий Николаевич (в монашестве Кассиан; род. 1954) — епископ неканонической Русской православной церкви Заграницей.